Сражение при Андернахе — сражение 8 октября 876 года, в котором войско короля Восточно-франкского государства Людовика III Младшего разгромило войско короля Западно-франкского государства Карла II Лысого.
 Сражение при Андернахе — сражение 2 октября 939 года, в котором войско короля Германии Оттона I Великого разгромило войско лотарингских мятежников во главе с герцогом Гизельбертом.